Эраст Гиацинтов:
 Гиацинтов, Эраст Георгиевич (1859—1910) — первый русский мэр Ревеля (ныне Таллин).
 Гиацинтов, Эраст Николаевич (1894—1975) — кадровый русский офицер, подполковник, автор мемуаров.